Перно:

Топоним 
 Перно () — один из самых западных районов города Турку, входящий в территориальный округ Пансио-Юрккяля.
 Перно — бывшая финская волость в области Уусимаа.

Фамилия 
 Перно, Жером (род. 1972) — французский виолончелист.
 Перно, Ян Фрицевич (1888—1951) — партийный деятель, председатель Смоленского губисполкома (февраль-ноябрь 1921 года).

Торговая марка 
  () — марка анисовой настойки (пастиса), выпускаемая компанией Pernod Ricard.

См. также 
 Пернов